Tyrrell 008 — спортивный автомобиль, разработанный конструктором Морисом Филиппом для команды Tyrrell. Участвовал в Чемпионате мира  года.

Разработка 
Tyrrell 008 был разработан Морисом Филиппом для замены шестиколесного автомобиля Tyrrell P34, использовавшегося два предыдущих сезона. Он использовал алюминиевый монокок перед V8 Cosworth DFV.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Литература

Ссылки 

Шасси Tyrrell Формулы-1